Wude kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wude (socken i Kina, Guangxi), 
 Wude (köping i Kina, Henan), 
 Wude (köping i Kina, Yunnan), 
 Wude (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar